Wüllenweber ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wüllenweber (* 1953), deutscher Sonder- und Heilpädagoge
 Lisa Wüllenweber (* 1992), deutsche Autorin
 Matthias Wüllenweber (* 1961) deutscher Physiker, Journalist und Softwareentwickler
 Rolf Wüllenweber (1924–2000), deutscher Neurochirurg 
 Therese von Wüllenweber (1833–1907), Mitgründerin des Ordens der Salvatorianerinnen
 Walter Wüllenweber (* 1962), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Wullenweber